Tour Rojo El Reencuentro (también conocido como Tour Unidos por México) fue una gira musical de la banda de rock/pop cristiano Rojo  después de 4 años de ausencia en los escenarios. La gira comenzó el 9 de noviembre de 2017 en Cancún y finalizó el 19 de noviembre del mismo año en Tuxtla Gutiérrez, visitando sólo México.

Antecedentes 
El 2 de octubre de 2017, la banda anunció la próxima salida de un álbum nuevo, así como una gira de conciertos con dicho material. Días después se anunciaron ocho fechas para México, conciertos benéficos para ayudar a los damnificados por los sismos que aquel país había sufrido en septiembre de ese año, la gira fue considerada "Unidos por México", la cual significó oficialmente el Reencuentro de la banda desde 2013.

Repertorio 

 Intro - "Eres Todopoderoso"
 "¿Dónde?. ¿Cómo?"
 "Digno Eres Tú"
 "Te Amo Más Que A Mi Misma Vida"
 "Soy Tuyo Hoy"
 "Sólo Tú"
 "Bajo Tu Control"
 "Me Amas Igual"
 "No Hay Condenación"
 "Con Todo"
 "No Me Soltarás"
 "Brillaré"
 "Te Alabaré mi Buen Jesús"

Acerca de la gira 
La banda únicamente visitó el sureste de México realizando ocho conciertos con muy poca asistencia, las canciones que interpretó la banda eran de los discos pasados, además que integraron al repertorio algunas canciones de los álbumes de Emmanuel y Linda. Aunque se esperaba que se anuncien más fechas en otros países para el inicio del 2018, fue hasta el 16 de marzo de ese año que la banda hizo pública su próxima gira A Partir de Hoy Tour, basada en el nuevo álbum que esperaban lanzar.

Fechas

Referencias 

Giras musicales de 2017
Giras musicales de artistas cristianos